Кош-Дебе — название населённых пунктов в Киргизии:

 Кош-Дебе — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Кош-Дебе — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии.